Куррам:

 Куррам — агентство Федерально управляемых племенных территорий, Исламской Республики Пакистан.
 Куррам — река в Афганистане.